Штегервальд ():

 Штегервальд, Адам (1874—1945) — немецкий политик времён Веймарской республики, бывший министр труда и транспорта, премьер-министр Свободного государства Пруссии, обер-президент провинции Бранденбург.
  (1916—1982) — немецкий политик, член ХСС.